Hendrik I van Vianden, graaf van Vianden
Hendrik II van Vianden, graaf van Vianden
Hendrik van Vianden (bisschop), bisschop van Utrecht